Список аэропортов штата Мэриленд Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

FAA location identifiers link to airport page at the Maryland Aviation Administration.

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Балтимор
| BWI
| BWI
| KBWI
| Международный аэропорт Балтимор/Вашингтон имени Таргуда Маршалла
| PR
| align=right | 10 297 607 

|- valign=top
| Salisbury
| SBY
| SBY
| KSBY
| Salisbury-Ocean City Wicomico Regional Airport
| PR
| align=right | 62 256 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Hagerstown
| HGR
| HGR
| KHGR
| Hagerstown Regional Airport (Richard A. Henson Field)
| CS 
| align=right | 5 877 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Baltimore / Middle River
| MTN
| MTN
| KMTN
| Martin State Airport
| RL
| align=right | 242 

|- valign=top
| Clinton
| W32
|
|
| Washington Executive Airport (Hyde Field)
| RL
|

|- valign=top
| Frederick
| FDK
| FDK
| KFDK
| Frederick Municipal Airport
| RL
| align=right | 5 

|- valign=top
| Friendly
| VKX
| 
| KVKX
| Potomac Airfield
| RL
|

|- valign=top
| Gaithersburg
| GAI
| GAI
| KGAI
| Montgomery County Airpark
| RL
| align=right | 18 

|- valign=top
| Indian Head
| 2W5
|
|
| Maryland Airport
| RL
| align=right | 2 

|- valign=top
| Odenton / Fort Meade
| FME
| FME
| KFME
| Tipton Airport
| RL
| align=right | 7 

|- valign=top
| Westminster
| DMW
| 
| KDMW
| Carroll County Regional Airport (Jack B. Poage Field)
| RL
| align=right | 7 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Cambridge
| CGE
| CGE
| KCGE
| Cambridge-Dorchester Airport
| GA
| align=right | 8 

|- valign=top
| College Park
| CGS
| CGS
| KCGS
| College Park Airport
| GA
|

|- valign=top
| Crisfield
| W41
|
|
| Crisfield Municipal Airport (Crisfield-Somerset Airport)
| GA
| align=right | 9 

|- valign=top
| Cumberland / Wiley Ford
| CBE
| CBE
| KCBE
| Greater Cumberland Regional Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Easton
| ESN
| ESN
| KESN
| Easton Airport (Newnam Field)
| GA
| align=right | 444 

|- valign=top
| Leonardtown
| 2W6
| LTW
|
| St. Mary's County Regional Airport (was Capt. Walter F. Duke Regional)
| GA
|

|- valign=top
| Oakland
| 2G4
|
|
| Garrett County Airport
| GA
| align=right | 2 

|- valign=top
| Ocean City
| OXB
| OCE
| KOXB
| Ocean City Municipal Airport
| GA
| align=right | 24 

|- valign=top
| Stevensville
| W29
|
|
| Bay Bridge Airport
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Annapolis
| ANP
| ANP
| KANP
| Lee Airport
|
| align=right | 14 

|- valign=top
| Baltimore
| W48
|
|
| Essex Skypark
|
|

|- valign=top
| Churchville
| 0W3
|
|
| Harford County Airport
|
|

|- valign=top
| Cumberland
| 1W3
|
|
| Mexico Farms Airport
|
|

|- valign=top
| Eldersburg
| 1W5
|
|
| Hoby Wolf Airport
|
|

|- valign=top
| Elkton
| 58M
|
|
| Cecil County Airport
|
|

|- valign=top
| Fallston
| W42
|
|
| Fallston Airport
|
|

|- valign=top
| Havre de Grace
| M06
|
|
| Havre de Grace Seaplane Base
|
|

|- valign=top
| Laurel
| W18
|
|
| Suburban Airport
|
|

|- valign=top
| Laytonsville
| W50
|
|
| Davis Airport
|
|

|- valign=top
| Massey
| MD1
|
|
| Massey Aerodrome
|
|

|- valign=top
| Mitchellville
| W00
|
|
| Freeway Airport
|
| align=right | 35 

|- valign=top
| Ridgely
| RJD
| 
| KRJD
| Ridgely Airpark
|
|

|- valign=top
| Salisbury
| 1N5
|
|
| Bennett Airport
|
|

|- valign=top
| Stevensville
| 3W3
|
|
| Kentmorr Airpark
|
|

|- valign=top
| Westminster
| 2W2
|
|
| Clearview Airpark
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Aberdeen Proving Ground
| APG
| APG
| KAPG
| Phillips Army Airfield
|
| 

|- valign=top
| Aberdeen Proving Ground
| EDG
| EDG
| KEDG
| Weide Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Camp Springs
| ADW
| ADW
| KADW
| Andrews Air Force Base
|
| align=right | 3 705 

|- valign=top
| Patuxent River
| NHK
| NHK
| KNHK
| NAS Patuxent River (Trapnell Field)
|
| align=right | 1 524 

|- valign=top
| St. Inigoes
| NUI
| 
| KNUI
| NOLF Webster
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Forest Hill
| MD31
|
|
| Forest Hill Airport
|
| align=right | 2 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Perry Hall
| 1W2
|
|
| Baltimore Airpark (closed 2001) 
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.

State:
 Maryland Aviation Administration (MAA)
 Office of Regional Aviation Assistance (ORAA)
 Maryland Public-Use Airports

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Maryland - FAA, IATA and ICAO airport codes
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Maryland

 Ссылки 
 Списки аэропортов штата Мэриленд:
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Мэриленд
Аэропорты